Тридцать тиранов:

 «Тридцать тиранов» (404—403 до н. э.) — правительство, установленное спартанцами в Афинах в конце Пелопоннесской войны.
 «Тридцать тиранов» в Римской империи — книга из Истории Августов (IV век), описывающая правление императора Галлиена (253—268).